Schambachtal bezeichnet 

 Riedenburger Schambachtal, ein Seitental der Altmühl bei Riedenburg
 Arnsberger Schambachtal, ein Seitental der Altmühl bei Arnsberg
 Schambachried, ein Seitental der Altmühl bei Treuchtlingen

Siehe auch:
 Schambach